Емануел има више значења:

 Емануел (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Емануел (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Емануел (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емануел (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емануел (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емануел (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Емануел (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Емануел (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емануел (Мани), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Емануел (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику